Sezon (1998/1999) był 10. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Michaił Aszwetia, który w barwach klubu Kolcheti 1913 Poti strzelił 26 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Gruzji
1999 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji